Ва́на-Ви́гала () — эстонский топоним:

 Вана-Вигала — деревня в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Вана-Вигала — мыза в уезде Рапламаа, Эстония.